Репост:
  — переотправка сообщения в соцсетях.
 «Репост» — американский драматический фильм 2019 года.